Het seizoen 2020-21 van de Belgische Derde afdeling ging van start in september 2020 en zou eindigen in mei 2021. De competitie telde vier reeksen van zestien ploegen. Twee reeksen met clubs zijn aangesloten bij VV en twee bij de ACFF.

Door de tweede golf van de coronapandemie 2020 in België werd de competitie al in oktober stopgezet.

Naamswijzigingen
 Torhout 1992 KM wijzigde zijn naam in KM Torhout.
 R. Albert Quévy-Mons wijzigde zijn naam in Renaissance Mons 44.
 UR Namur Fosses-La-Ville wijzigde zijn naam in Union Namur.
 R. Jeunesse Rochefortoise fuseerde met FC Éprave en werd Union Rochefortoise.

Gedegradeerde teams
Deze teams degradeerden voor aanvang van het seizoen uit de Tweede klasse amateurs:
 SK Nieuwkerken Sint-Niklaas (15e VV A)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (16e VV A)
 UR Namur Fosses-La-Ville (15e ACFF)
 RCS Onhaye (16e ACFF)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de provinciale reeksen voor de start van het seizoen:

Antwerpen
 KFC Lille (kampioen)
 KRC Mechelen 
 KFC De Kempen Tielen-Lichtaart 
 FC Berlaar-Heikant 
 KFC Nijlen

Limburg
 KVV Weerstand Koersel (kampioen)

Oost-Vlaanderen
 KFC Voorde-Appelterre (kampioen)
 KRC Bambrugge

Vlaams-Brabant
 KFC Diest (kampioen)
 KFC Rhodienne-De Hoek

West-Vlaanderen
 KSV Oostkamp (kampioen)
 SV Anzegem

Henegouwen
 RUS Binche (kampioen)

Luik
 Stade Disonais (kampioen)
 RES Wanze/Bas-Oha

Luxemburg
 R. Marloie Sport (kampioen)
 RUS Gouvy

Namen
 RJS Taminoise (kampioen)

Waals-Brabant
 Crossing Schaerbeek (kampioen)
 ROFC Stockel

Promoverende teams
Door de stopzetting van de competitie waren er geen promoverende teams.

Degraderende teams
Door de stopzetting van de competitie waren er geen degraderende teams.

Clubs

Derde afdeling VV A

Derde afdeling VV B

Derde afdeling ACFF A

Derde afdeling ACFF B

Klassementen

Derde afdeling VV A

Derde afdeling VV B

Derde afdeling ACFF A

Derde afdeling ACFF B

Appendix

Belgisch competitievoetbal 2020/21
Derde klasse amateurs voetbal België